Сердюк — воїн найманих піхотних полків, створених гетьманом Петром Дорошенком
 Сердюк — військовослужбовець однієї з сердюцьких дивізій, сформованих у 1917–1918 роках.
 Сердюки (роди)

 Сердюк Анатолій Васильович (1964) — український композитор-пісняр, співак, громадський діяч, журналіст
 Сердюк Анатолій Григорович (1939) — український вчений-аграрій
 Сердюк Анатолій Сергійович (1968) — український математик
 Сердюк Андрій Михайлович (1938) — український науковець в галузі медичної екології, гігієни, соціальної медицини.
 Сердюк Андрій Савелійович (1923) — український співак (тенор), народний артист УРСР.
 Сердюк Вадим Дмитрович — український спортсмен, Майстер спорту зі спортивного туризму.
 Сердюк Вадим Сергійович — старший прапорщик служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Сердюк Валентин Вікторович (1942) — український науковець. Доктор медичних наук.
 Сердюк Віктор Васильович (1934—1994) — український фізик. Ректор Одеського університету.
 Сердюк В'ячеслав Олександрович (1985) — український футболіст, захисник.
 Сердюк Григорій Дмитрович (1952) — український педагог, історик-краєзнавець.
 Сердюк Данило Костянтинович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Сердюк Галина Миколаївна — український організатор кіновиробництва.
 Сердюк Євген Ігорович (1998) — український футболіст, півзахисник португальської «Боавішти».
 Сердюк Євген Наумович (1876—1921) — український архітектор.
 Сердюк Ігор Дмитрович — учасник Афганської війни 1979—1989 років, кавалер ордена «За мужність».
 Сердюк Ігор Михайлович (1969—2014) — український підприємець, загиблий учасник Євромайдану.
 Сердюк Ігор Олександрович (1985) — український історик, науковець, педагог.
 Сердюк Катерина Володимирівна (1989) — українська лижниця. Член збірної України на зимових Олімпійських іграх 2014 року.
 Сердюк Лесь (Олександр) Олександрович (1940—2010) — український актор. Народний артист України (1996).
 Сердюк Олександр Іванович (1900—1989) — український актор, Народний артист СРСР.
 Сердюк Олександр Олексійович (нар. 1978) — український лучник, призер Олімпійських ігор.
 Сердюк Олена Михайлівна (1957) — український історик, музейник.
 Сердюк Павло Олександрович — український літературний критик, літературознавець.
 Сердюк Роман Володимирович — керченський скульптор.
 Сердюк Сергій Іванович - генерал-майор, директор департаменту Державної прикордонної служби України.
 Сердюк Тамара Сергіївна — український режисер з монтажу.
 Сердюк Юрій Васильович (*1955) — радянський та український футболіст і футзаліст.
 Сердюк Ярослав Васильович (1990) — український футболіст, півзахисник

Див. також 
 Середюк Олександр Миколайович (нар. 1950) — історик, краєзнавець, публіцист, засновник і директор Музею історії сільського господарства Волині-скансену.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -юк